Brouwerij De Concurrent is een verdwenen brouwerij in Blerick in de toenmalige gemeente Maasbree.

De eigenaar, Coenraad Titulaer, stond bij zijn huwelijk in 1901 nog geregistreerd als bierbrouwersknecht, maar het is niet duidelijk bij welke brouwerij hij deze functie bekleedde. Ook is niet geheel duidelijk wanneer hij deze brouwerij begon. Volgens de Blerickclopedie bestond de brouwerij wel al in 1913. De brouwerij was tevens een cafe en restaurant.

Dat de brouwerij geen lang leven beschoren was, wordt duidelijk uit het feit dat de brouwerij aan het einde van de Eerste Wereldoorlog niet meer bestond. De lijst van Nederlandse brouwerijen vermeldt de Concurrent in 1919 al niet meer. Wel is duidelijk dat de eigenaar in het volgende decennium een handel in brandstoffen had.

Concurrent
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo